Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-87 (1917)
 UB-87

Вторая мировая война 
 U-87 (1941)